На территории городского округа Шаховская Московской области России находятся 152 населённых пункта — 1 посёлок городского типа, 3 посёлка, 8 сёл и 140 деревень.

С 2006 по 2015 год они входили в состав четырёх муниципальных образований Шаховского района — городского поселения Шаховская, сельских поселений Раменское, Серединское и Степаньковское, границы которых были установлены в соответствии с Законом Московской области от 28.02.2005 № 59/2005-ОЗ «О статусе и границах Шаховского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

До реформы 2006 года населённые пункты относились к девяти упразднённым административно-территориальным единицам Шаховского района — Белоколпскому, Бухоловскому, Волочановскому, Дорскому, Ивашковскому, Косиловскому, Раменскому, Серединскому и Судисловскому сельским округам.

После преобразования Шаховского района в городской округ с целью исключения наличия у двух одноимённых населённых пунктов одинаковых категорий постановлением Губернатора Московской области № 201-ПГ от 8 мая 2018 года:
 деревня Косилово бывшего сельского поселения Серединское преобразована в село;
 деревня Павловское бывшего городского поселения Шаховская преобразована в село.

Примечания 

Шаховской район